Afrikamuseum is de naam van verschillende musea:

 het Afrika Museum te Berg en Dal
 het Afrikacentrum te Cadier en Keer
 het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (AfricaMuseum) te Tervuren